Софоклис Гарполас или Гарболас (, Γκαρμπολάς) е виден гръцки журналист, издател на първите гръцки вестници в Солун.

Биография 

Гарполас е роден в 1833 година във Виена в семейството на печатаря от арумънски произход Константинос Гарполас. Завършва гимназия в Атина и изучава право и политически науки в Австрия и Германия. В 1853 година се връща в Атина, където братята му се занимават с печатарски бизнес, и в продължение на една година се занимава с печатарство. В 1857 година е назначен за съветник на гръцкото посолство във Виена. През следващата година 1858 година се мести в Солун, Османската империя, където започва да се занимава с издателски бизнес. В 1860 година се жени за Ерифили Иконому-Валтадору, дъщеря на виден търговец. С помощта на свекъра си в 1875 година започва да издава първия гръцки солунски вестник „Ермис“. Намесата на властите в делата на вестника са чести. Вестникът е прекръстен на „Фарос тис Македонияс“, а по-късно на „Фарос тис Тесалоникис“.

Гарполас умира в Атина на 31 декември 1911 година.

Родословие

Бележки 

Гръцки журналисти
Македонски власи
Родени във Виена
Гъркомани
Възпитаници на Виенския университет
Починали в Атина